Zam peut faire référence à :

Prénom 

 Zam Zam Abdullahi Abdi, journaliste somalo-kényane.

Patronyme 

 Rouhollah Zam (1978-), opposant iranien en exil et ancien journaliste

Toponymes 

 Zam, le village chef-lieu du département et la commune rurale de Zam dans la province du Ganzourgou et la région du Plateau-Central au Burkina Faso ;
 Zam, ville située en Roumanie.

Sigles 
ZAM, sigle de trois lettres, est un code qui signifie :
 Aéroport international de Zamboanga, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 Zambie, selon la liste des codes pays du CIO.

Code